Il singolare del torneo di tennis Prague Open 1994, facente parte del WTA Tour 1994, ha avuto come vincitrice Amanda Coetzer che ha battuto in finale Åsa Svensson 6–1, 7–6(14).

Teste di serie 

 Amanda Coetzer (campionessa)
 Natalija Medvedjeva (secondo turno)
 Linda Wild (primo turno)
 Radka Bobková (primo turno)

 Emanuela Zardo (primo turno)
 Kristie Boogert (primo turno)
 Assente
 Barbara Schett (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Prague Open 1994